Бомпар () — французская фамилия. Известные носители:
 Бомпар, Манюэль (род. 1986) — французский политик.
 Бомпар, Морис (1854—1935) — французский дипломат и политический деятель.